Ша́пка желе́зная — общее название простых лёгких шлемов, применявшихся в Европе в XVI—XVIII веках.

Их общей чертой была пониженная гладкая полусферическая тулья, сделанная из одного куска железа. К ним могли добавляться различные защитные элементы.

На Руси железные шапки возникли как гибридные формы и были чем-то средним между мисюркой и шишаком. Помимо шлемов гладкой полусферической формы, существовали шлемы с небольшим плавным заострением на макушке, что увеличивало сходство с шишаком. Это делалось не только с декоративной, но и с защитной целью: удар холодного оружия в центр шлема был бы перпендикулярен к его поверхности, а благодаря возвышению оно соскальзывало и теряло импульс. К железным шапкам добавлялись науши, козырёк, маленький назатыльник, изредка — бармица и наносник. Изредка также тулья делалась рифлёной. Вскоре после своего появления они вместе с шишаками стали преобладающим типом и оставались им до конца XVII века. Некоторые стрельцы носили шапку железную с небольшими полями.

В Западной Европе железные шапки появились в то же время, будучи последним по времени видом шапели, и использовались ландскнехтами. Это был шлем, похожий на салад, снабжённый козырьком. Позднее появились другие варианты, например, бургундская шапка, с откидным козырьком, сегментным назатыльником и защитой лица в виде решётки из трёх вертикальных прутков. Некоторые шлемы напоминали современную кепку. В XVII веке появился новый элемент защиты — стальные полосы, крепящиеся на шарнирах по нижнему краю шлема. Они опускались во время боя и поднимались, когда были не нужны. Это устройство защищало и голову, и шею, но эффективным не было, поэтому не прижилось.

Галерея

См. также 
 Шапка бумажная
 Шапка медная
 Черепник

Примечания 

Шлем (доспехи)